Пёрпл Битч (; настоящее имя — Татьяна Василькова; род. 25 декабря 1995 года в Томске, Россия) — российская порноактриса, вебкам-модель, косплеер и порнорежиссёр.

Карьера 
До начала карьеры в порноиндустрии работала парикмахером в течение нескольких месяцев. В 2016 году вместе со своим парнем искала дополнительный заработок и решила провести сеанс съёмки на веб-камеру, выбрав в качестве первой вебкам-платформы BongaCams. Первое время снималась под псевдонимом Льюр Леди (Lure Lady), но позднее решила сменить псевдоним на Пёрпл Битч (Purple Bitch). В апреле 2017 года перешла с BongaCams на Chaturbate. В августе этого же года снялась в любительской сцене мастурбации, в роли оператора которой выступил её парень, позднее взявший себе псевдоним Алекс Нойз (Alex Noise). В 2018 году покинула родной город и в августе снялась в своей первой сцене парень/девушка. Вместе с Нойзом она весной 2019 года начала снимать сцены под одноимённым брендом Purple Bitch, общее количество которых к февралю 2021 года достигло 70 видео и которые доступны на VOD-платформе Adult Empire.

Снимается для студий Brazzers, Evil Angel, LegalPorno, Mofos, SweetyX, TrueAmateurs и вебкам-платформы , предпочитая сцены анального секса с тематикой косплея. Вдохновение на создание косплея для сцен черпает от персонажей аниме и манги, в том числе в жанре хентай.

В ноябре 2020 года дебютировала как режиссёр и продюсер, сняв сцену для студии Evil Angel.

На третьей церемонии награждения Pornhub Award, которая прошла в ноябре 2020 года, Пёрпл Битч одержала победу в двух категориях, связанных с косплеем: «Миссис Дрессап — лучшая косплей-исполнительница» и, по результатам голосования, «Любимый косплеер». В конце января 2021 года по результатам голосования была награждена премией AVN Awards в категории «Любимый вебкам-косплеер». В сентябре 2021 года награждена XBIZ Europa Award в категории «Премиум-социальная медиазвезда года». В январе 2022 года второй раз награждена AVN Awards в категории «Любимый вебкам-косплеер». В январе 2023 года третий год подряд одержала победу как «Любимый вебкам-косплеер».

Согласно данным Internet Adult Film Database на сентябрь 2021 года, снялась в более чем 50 сценах и стала режиссёром четырнадцати сцен.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Пёрпл Битч на сайте AVN
 Пёрпл Битч (как режиссёр) на Internet Adult Film Database
 

Порноактрисы России
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порнорежиссёры по алфавиту
Порнорежиссёры России
Косплееры